Alessandro Dal Canto (Castelfranco Veneto, 1975. március 10. –) olasz labdarúgóhátvéd, edző.

Források 
Alessandro Dal Canto játékosadatlapja a transfermarkt.it oldalon 
Alessandro Dal Canto edzői adatlapja a transfermarkt.it oldalon 

1975-ben született személyek
Treviso megyeiek
Olasz labdarúgók
A Juventus labdarúgói
A Vicenza Calcio labdarúgói
A Torino labdarúgói
Az FBC Unione Venezia labdarúgói
A Bologna labdarúgói
Az US Catanzaro 1929 labdarúgói
A Perugia labdarúgói
Az UC AlbinoLeffe labdarúgói
Az FC Treviso labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Olasz labdarúgóedzők
A Calcio Padova vezetőedzői
A Vicenza Calcio vezetőedzői
Az FBC Unione Venezia vezetőedzői
Élő személyek